Železnogorsk  indica
 Železnogorsk – città della Russia nell'Oblast' di Kursk
 Železnogorsk-Ilimskij – località dell'Oblast' di Kursk
 Železnogorsk – città del Kraj di Krasnojarsk
 Železnogorsk – città della Russia nel Territorio di Krasnojarsk

Pagine correlate 
 Zelenogorsk